La voce del fuoco – romanzo di Alan Moore del 1996
 La Voce del fuoco – romanzo di Ben Pastor del 2008